Асептическая упаковка — распространенная в настоящее время технология упаковки, при которой продукт и упаковка стерилизуются отдельно различными способами, а затем упаковка наполняется продуктом и закупоривается в стерильных условиях. Это предотвращает быструю порчу продукта и обеспечивает долгий срок хранения без использования консервантов. Упаковка состоит из полиэтилена, картона и алюминия, которые защищают продукт в упаковке от порчи, что обеспечивается высокими барьерными свойствами данного сочетания материалов. Только в 2007 году было произведено более 170 миллиардов различных видов асептических упаковок.

Типы упаковок 
Упаковка асептическим методом может быть произведена различными методами:
 химическим — в этом случае для стерилизации используются различные химические соединения убивающие микроорганизмы, чаще это пероксид водорода, диоксид серы, озон, смесь перекиси водорода и уксусной кислоты. Некоторые из применяемых химикатов могут негативно влиять на здоровье человека;
 физическим, который разработан в Американском институте пищевых технологий, при этом способе продукт поэтапно нагревают до высоких температур, и мгновенно остужают, разливая затем в стерильную упаковку.

Упаковке могут подвергаться молочные продукты: молоко, сливки, жидкий йогурт. Соя и товары-заменители молочных продуктов: соевые напитки, напитки из зерен риса и семян. Безалкогольные напитки: соки, нектары и негазированные напитки, газированные безалкогольные напитки, вода. Вина и спиртные напитки. Пищевые: супы и соусы, продукция из томатов, оливковое масло и иные жидкие продукты.

Асептическая упаковка имеет ряд преимуществ перед традиционной упаковкой из стекла — она более экологически безопасна, технология производства проще, меньший вес, упаковка не бьётся, при складировании занимает меньше полезного пространства.

Компания Tetra Pak занимает 80 % рынка асептических упаковок в мире, компания SIG владеет около 15 % рынка, и компания ELOPAK занимает примерно 5 %.

Примечания

См. также 
 Сок
 Молоко
 Консерванты

Хранение продуктов питания